Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel duMaurier Open) van 2000 vond plaats van 14 tot en met 20 augustus 2000 in de Canadese stad Montreal. Het was de 99e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2000. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Du Maurier Stadium.

De Zwitserse Martina Hingis won zowel het enkel- als het dubbelspeltoernooi.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet – zestien speelsters uit de top 20 namen eraan deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster, Martina Hingis uit Zwitserland, slaagde erin om haar titel te pro­lon­ge­ren. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Amerikaanse Serena Williams die tijdens de derde set moest afhaken wegens een voetblessure. Hingis wist voor de tweede keer het toer­nooi van Canada op haar naam te schrij­ven. Het was haar 31e WTA-titel, de vijfde van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 116.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Sabine Appelmans bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Justine Henin, die zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd, kwam daar eveneens tot de tweede ronde. Dominique Van Roost, als twaalfde geplaatst, verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Jana Novotná en Mary Pierce hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als tweede geplaatste duo Martina Hingis en Nathalie Tauziat won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama in drie sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Zwitserse Hingis had daar­naast 28 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Française Tauziat twintig.

De Belgische Dominique Van Roost speelde samen met Jennifer Capriati (VS) – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Sabine Appelmans en de Argentijnse Patricia Tarabini bleven steken in de eerste ronde.

Het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans bereikte de tweede ronde. Voor hun landgenote Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt viel het doek na de eerste ronde. Ook Caroline Vis en Mariaan de Swardt (Zuid-Afrika) konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

2000
Montreal
Sportevenement in Montreal